8 часов Ле-Кастелле 2010 () — это дебютный раунд сезона 2010 LMS. Соревнования прошли на автодроме Поль Рикар, в Ле-Кастелле, Франция 11 апреля 2010.

Audi Sport Team Joest выигрывает свою дебютную гонку при использовании автомобиля Audi R15 TDI в серии Ле-Ман. Победивший экипаж представляли Алан Макниш и Ринальдо Капелло. Aston Martin Racing и Rebellion Racing дополнили подиум в общем зачёте, отстав на 5 кругов от победившей Audi.

Союз Strakka Racing / Honda Performance Development выигрывает свою дебютную гонку в классе LMP2, опередив ближайших соперников из OAK Racing Pescarolo на 33 секунды.

Дебютная гонка категории FLM завершается победой команды Applewood Seven.

Team Felbermayr-Proton делает победный дубль в категории GT2. Третьим финиширует лучший из экипажей AF Corse.

Квалификация 
 Частный Peugeot 908 HDi FAP команды Oreca завоевал поул-позицию, побив заводскую Audi R15 TDI на 0,4 секунды.
 Поул в классе LMP2 берёт Strakka Racing, опередив ближайшего конкурента более чем на 2 секунды.
 AF Corse берёт свой первый в истории поул в GT2.
 Команда DAMS становится первой в истории обладательницей поула в свежеобразованном классе FLM.

Результаты 

Обладатель поул-позиции выделен жирно.

Гонка 

 Победители в каждом из классов выделены жирно.
 Машины, преодолевшие менее 70 % дистанции пройденной победителем отмечены как не классифицированные (НК)

См. также 
 8 часов Ле-Кастелле
 Серия Ле-Ман

Примечания

Ссылки 
 Профиль соревнования на сайте серии

Спорт во Франции в 2010 году
Поль Рикар
Апрель 2010 года
Марафонские автомобильные соревнования на трассе Поль Рикар